Фи́лип Стэ́нхоуп ():  (1714—1786) — британский пэр; член Лондонского королевского общества.
 Стэнхоуп, Филип Генри, 4-й граф Стэнхоуп (1781—1855) — британский государственный деятель и пэр; внук предыдущего.
 Стэнхоуп, Филип Дормер, 4-й граф Честерфилд (1694—1773) — английский государственный деятель, дипломат и писатель.